Javelin er det engelske ord for kastespyd. Det kan envidere henvise til:

Militær m.v.
 FGM-148 Javelin, et amerikansk anti-tank missil
 Javelin (jord-til-luft missil), et britisk missil
 Gloster Javelin, en britisk altvejrs-jager, 1951–1968
 HMS Javelin (F61), en britisk destroyer fra 1938

Musik 
 The Javelins, et band fra 1960'erne med Ian Gillan i front

Fiktion
 Javelin (DC Comics), en superskurk i DC Comics-universet